Каскад — один з найбільш густонаселених мікрорайонів Івано-Франківська, розташований в північно-східній частині міста, у межах вулиць Стуса, 24 серпня, Симоненка та Миколайчука.

Одна із версій походження назви «Каскад» походить від італійського cascata (сад) — мережа штучних водоспадів у садах і парках різних епох, або водоспад, який можна представити як цілу серію невеликих водоспадів — уступів.

Мікрорайон Каскад виник у 1980-х, у часи активної забудови північно-східної частини Івано-Франківська. Та жодного водоспаду, а тим більше мережі, там не проглядається. Відповідь криється у формі тамтешньої архітектури. На вулиці Миколайчука поверховість будинків знижується уступами. Звідси й Каскад.

На Каскаді є такі великі торговельні центри, як «Епіцентр» та «Арсен». На північному сході межує із річкою — Бистриця Надвірнянська.

Посилання 

 Райони між нами. З яких частин складається Франківськ? 
 Район на район: Центр, Пасічна, Каскад, Арсенал, або який мікрорайон найкомфортніший? 

Місцевості Івано-Франківська